Luftangriff auf Hanau steht für:

 Luftangriff auf Hanau am 6. Januar 1945
 Luftangriff auf Hanau am 19. März 1945

Siehe auch: Liste der Luftangriffe auf Hanau im Zweiten Weltkrieg